Michał Tyszkiewicz (zm. po 1549) – syn Tyszki, wnuk Kalenika Miszkowicza, dworzanin królewski
 Michał Tyszkiewicz (XVI w.) – syn Hawryły Tyszkiewicza, stolnik słonimski
 Michał Tyszkiewicz (XVII w.) – mąż Katarzyny Krystyny Despot-Zenowicz, ojciec Michała Jana, podwojewodziego witebskiego
 Michał Jan Tyszkiewicz (zm. po 1762), chorąży roty husarskiej buławy polskiej i litewskiej, starosta strzałkowski
 Michał Jan Tyszkiewicz (zm. przed 1703 r.) – podwojewodzi witebski, starosta strzałkowski
 Michał Tyszkiewicz (zm. po 1773) – syn Teodora Tyszkiewicza, podstolego brzeskiego (1733), starosty niechworowskiego i Zofii z Węcławskich
 Michał Tyszkiewicz (1761-1839 r. (według niektórych źródeł: 1842 r.) – syn Józefa Ignacego Tyszkiewicza i Marii Anny z Galimskich; protoplasta II linii birżańskiej rodu Tyszkiewiczów
 Michał Tyszkiewicz (1824-1854 (1842?)), komandor maltański, syn Henryka Jerzego Tyszkiewicza, właściciela dóbr Oczereta, tajnego radcy rosyjskiego, szambelana i marszałka szlachty guberni kijowskiej i Eufrozyny z Szołajskich 
 Michał Tyszkiewicz (1826–1897) – syn Józefa i Anny z Zabiełłów; egiptolog, II ordynat na Birżach 
 Michał Tyszkiewicz (1860-1886), syn Stanisława Tyszkiewicza, marszałka szlachty powiatu humańskiego i Heleny Kołyszko
 Michał Tyszkiewicz (1857–1930), dyplomata, malarz i publicysta.
 Michał Zygmunt Tyszkiewicz (1903–1974) – syn Jana Józefa Tyszkiewicza i Elżbiety Marii z Krasińskich; autor tekstów piosenek, mąż Hanki Ordonówny
 Michał Karol Tyszkiewicz (ur. 1963), hrabia, syn Jana Jerzego Tyszkiewicza i Marii z domu von Buxhoevden